José Reyes puede referirse a:

 José Antonio Reyes ("Reyes") (1983-2019), futbolista español;
 José Reyes Vega (†1929), militar mexicano que participó en la Guerra Cristera;
 José Reyes Baeza Terrazas (1961-), político mexicano, Gobernador de Chihuahua;
 José Reyes Estrada Aguirre (1929-1989), político mexicano, Presidente Municipal de Ciudad Juárez (durante 1980-1983);
 José Reyes Estrada Ferriz (1961-), político mexicano, Presidente Municipal de Ciudad Juárez.
 José Reyes (1835-1905), compositor dominicano.
 José Reyes (1983-), beisbolista dominicano (shortstop);
 José Reyes (1983-), beisbolista dominicano (receptor); 
 José Reyes (1983-), Ingeniero Panameño (receptor).
 José Reyes Reyes(1949-), más conocido como Pepito, futbolista nacido en Tenerife.
 José Reyes (1928-1979), cantautor de flamenco francés de origen español y etnia gitana;

Referencias